A53 steht für:
 Oker (Klasse 423), ein deutsches Flottendienstboot
 ARM Cortex-A53, ein Mikroprozessordesign der Firma ARM Holdings Plc

Autobahnen und Autostraßen:
 Autobahn A53 in der Schweiz, heute Autobahn A15 (Schweiz)
 Autostrada A53 in Italien
 Bundesautobahn 53, geplanter Name eines Teilstückes der Bundesautobahn 44
 A53 road in England

A53